Vandekerckhove ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Vandekerckhove (* 1957), belgischer Künstler
 Rik Vandekerckhove (1932–1990), belgischer Politiker
 Robert Vandekerckhove (1917–1980), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Kerckhove
 Kerckhoven
 Kerkhove
 Kerkhoven
 Kerkhofen